Križna Gora (Škofja Loka), Slovenië
Križna gora (Ajdovščina), Slovenië